Знесіння — місцевість у Личаківському районі Львова
 Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» — регіональний ландшафтний парк у Львові
 Знесіння — село в Буданівському районі (тепер частина Теребовлянського району) Тернопільської області, зняте з облікових даних.
 Знесіння (Знесення) — колишнє село, тепер частина міста Дубно Рівненської області.